Gobelin steht für:
 Gobelin-Manufaktur, Tapisserie-Manufaktur in der Avenue des Gobelins in Paris
 Bildwirkerei (Tapisserie), die ausschließlich in der Gobelin-Manufaktur gefertigt wurde
 Gobelinstickerei, ein Imitat der Bildwirkerei, siehe Sticken #Gobelin
 Gobelin-Malerei, ein Imitat der Bildwirkerei, bei der gobelinartige Bilder auf ein Gewebe aufgemalt werden

Siehe auch:

 Goblin (Begriffsklärung)
 Gobelinus